Northampton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Northampton Township (Ohio), aufgelöst
 Northampton Township (Bucks County, Pennsylvania)
 Northampton Township (Somerset County, Pennsylvania)